

Persone 
Ermanno Geymonat, giornalista, regista cinematografico e sceneggiatore
Ludovico Geymonat, filosofo, matematico ed epistemologo italiano
Mario Geymonat, filologo italiano
Paolo Geymonat, pastore protestante italiano

Altro 
Geymonat, azienda farmaceutica
Orizzonte Geymonat Catania, altro nome della Associazione Sportiva Orizzonte Catania